Vala Real pode estar a referir-se a:
 Rio Alpiarça — rio português
 Vala Real de Azambuja — via fluvial portuguesa

Desambiguação